

Algemeen 
Noah's Ark (label), een Nederlands hiphoplabel
Noah's Ark (album), een album van CocoRosie

Attracties 
Noah's Ark Zoo Farm, een dierentuin in Engeland
Noah's Ark Waterpark, een waterpark in Wisconsin Dells, Verenigde Staten
Noah's Ark Hong Kong, een levensgrote replica van de Ark van Noach, in Ma Wan Park, Hong Kong

Amusement 
Film
Noah's Ark (1928)
Noah's Ark (1959)
Noah's Ark (1999)
Noah's Ark (2007)
Noah's Ark: The New Beginning, een film uit 2010
The Last Flight of Noah's Ark, een film uit 1980

Televisieseries
Noah's Arc (Amerikaanse televisieserie)
Noah's Arc (Engelse televisieserie)

Literatuur
Noah's Ark (boek), een boek uit 1982 van Peter Spier

Games
Noah's Ark (spel), een spel van PopCap Games
Noah's Ark (computerspel), Een computerspel uit 1992 van Konami

Overig 
Noah's Ark Trust, een stichting in Worcestershire, Verenigde Staten
Noah's Ark Trap, een zet bij schaken
Operation Noah’s Ark, een militaire operatie uit 2002

Zie ook 
Ark van Noach (doorverwijspagina)